«Мэй» () — американский фильм ужасов 2002 года. Главную роль исполняет Анджела Беттис, в других ролях Анна Фэрис и Джереми Систо. Режиссёр и сценарист Лаки МакКи.

В 2006 году вышел сиквел фильма под названием Roman.

Сюжет 

Мэй Дав Кэнеди — 28-летняя девушка, которая страдала с детства из-за своего косоглазия. У нее очень мало социальных взаимодействий, ее единственный «настоящий друг» — кукла в стеклянной коробке по имени Сьюзи, сделанная ее матерью и подаренная Мэй на ее день рождения со словами: «Если ты не можешь найти друга, сделай его сама». Мэй работает в ветеринарной клинике, помогает с операциями. Ее врач фиксирует косой глаз Мэй, сначала очками, затем контактными линзами. Мэй подружилась с Адамом, местным механиком. У нее появляется привязанность к его рукам, которые она считает самой привлекательной его частью, и они начинают встречаться. Коллега Мэй, лесбиянка Полли, начинает флиртовать с Мэй. Однажды Мэй замечает, что у Полли красивая шея. Они становятся друзьями, а Полли дарит Мэй своего питомца, кошку Лупе.

Мэй приглашает Адама в свою квартиру, и он показывает ей фильм, который снял для своего университета под названием «Джек и Джилл». Фильм раскрывает историю двух молодых влюбленных, которые идут на пикник и в конечном итоге едят друг друга. Мэй проникается каннибализмом в фильме. Во время интенсивного сеанса она кусает Адама за губу, и она кровоточит. Обеспокоенный ее подозрительным поведением, Адам внезапно уходит. Мэй кричит на Сьюзи и запихивает ее в шкаф. Она начинает волонтерство в школе для слепых детей. Она поддается желаниям Полли и начинает короткий роман. Адам перестает ей звонить, и Мэй слышит, как он говорит, что рад, что смог от нее избавиться. Убитая горем, она навещает Полли и находит ее с другой девушкой по имени Амброзия. Когда даже Лупе отказывается приближаться к ней, Мэй приходит в ярость и случайно убивает Лупе. Она сходит с ума и верит, что Сьюзи разговаривает с ней.

Мэй берет Сьюзи в школу и говорит слепым детям, что Сьюзи — ее лучшая подруга. Дети изо всех сил пытаются вытащить куклу из стеклянной коробки, и она разбивается. Мэй и дети режутся разбитым стеклом. Собрав разбитую куклу, Мэй возвращается домой опустошенной. На следующий день она встречает парня-панка по имени Бланк. Он спрашивает ее, хочет ли она поесть конфет с ним, и она принимает предложение. Девушка не очень им восхищается, но ей нравится татуировка на руке. В ее доме Бланк находит кошачий труп и называет Мэй уродом. В отместку Мэй бьет его в голову ножницами.

В ночь на Хэллоуин Мэй одевается в самодельный костюм, напоминающий Сьюзи, и отправляется в дом Полли. Она перерезает горло Полли. Когда Амброзия прибывает, Мэй восхищается ее ногами и бьет Амброзию. Затем она убивает Адама и его новую девушку Хоуп. Дома она создает своего «нового друга», Эми (анаграмма ее собственного имени), куклу в натуральную величину, сделанную из рук Бланка, шеи Полли, рук Адама, ног Амброзии и ушей Хоуп. Она использует мех Лупе для волос. Голова и туловище набиты тканью. Мэй понимает, что у Эми нет глаз, и она не может «видеть» ее, поэтому Мэй решает выколоть свой косой глаз, смертельно ранив себя. Плача от боли и кровотечения, она кладёт глаз на голову Эми и просит куклу посмотреть на нее. Она падает замертво на кровати рядом с куклой. Ее творение оживает и ласково гладит лицо Мэй руками Адама.

Художественные особенности 
Фильм рассказывает об одинокой девушке и изобилует её наивными поступками и несерьёзными суждениями. Порой зрителю становится смешно наблюдать за ней. До определённого момента это совсем не драма, а забавная комедия. И до определённого момента можно забыть, с чего начался фильм.

Критика 
В 2006 году Чикагская Ассоциация Кинокритиков (Chicago Film Critics Association) поставила «Мэй» на 61-е место среди самых страшных фильмов всех времён, а критик с сайта TheMovieBoy назвал «Мэй» лучшим фильмом 2003 года.

В ролях

Факты 
 Период съёмок с 29 августа 2001 по 6 октября 2001
 Формат изображения:	1.85 : 1
 Камера:	Panavision Cameras and Lenses
 Формат копии:	35 mm
 Формат съёмок:	35 mm (Eastman Kodak)
 Сборы в США $150 277 (всего в девяти кинотеатрах)
 У режиссёра фильма Лаки МакКи есть небольшое камео, это он оба раза попадается Мэй в лифте с подругой.

Награды 
 Брюссельский кинофестиваль — Лучшая Актриса: Анджела Беттис.
 Каталонский международный кинофестиваль — Лучшая актриса: Анджела Беттис, Лучший сценарий: Лаки МакКи.
 Жерармерский кинофестиваль — Premiere Award: Лаки МакКи.
 Международная Неделя Фантастического Кино в Малаге (Málaga International Week of Fantastic Cinema) — Лучшая Актриса: Анджела Беттис, Лучший сценарий: Лаки МакКи, Лучший фильм, Молодёжное Вознаграждение Жюри — Лучший Художественный фильм.

Примечания

Ссылки 
 

Фильмы о серийных убийцах
Фильмы-драмы США
Фильмы ужасов США
Фильмы ужасов 2002 года
Фильмы на лесбийскую тематику
Фильмы Лаки Макки
Фильмы США 2002 года
Фильмы-слэшеры